Engquist ist der Familienname folgender Personen:
 Björn Engquist (* 1945), schwedischer Mathematiker
 Ludmila Engquist (* 1964), schwedische Hürdenläuferin